Billy Gibson ist der Name folgender Personen:

* Ralph Hills (Leichtathlet) (1902–1977), US-amerikanischer Kugelstoßer
 Ralph Hills (Fußballspieler) (1904–1970), englischer Fußballspieler